CAU est un code qui peut faire référence à :
 à .
 aux langues caucasiennes dans la liste des codes ISO 639-5

CAU est un sigle et un acronyme qui peut faire référence à :
 Centre d'accueil universel, un centre évangélique établi en France.
 Catalogue arabe uni

Cau peut désigner des toponymes ou patronymes

CAU est un codon, qui signifie histidine, selon le code génétique.
Acronyme

Il signifie également en bretons : choux.